Села:
 Сокілець — Вінницька область, Козятинський район
 Сокілець — Вінницька область, Немирівський район
 Сокілець — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Сокілець — Хмельницька область, Дунаєвецький район